Сезон 1996/97 стал для Баварии 32-м в Чемпионате Германии и 97 подряд со дня основания клуба. Несмотря на 2-е место в прошлом сезоне и победу в Кубке УЕФА, руководство решило пригласить нового тренера. Им стал уже тренировавший Баварию и провалившийся в ней Джованни Трапаттони. Но в этот раз ставка сработала: команда сразу и уверенно взяла чемпионство, а вот в кубковых турнирах не так повезло: вылет в четвертьфинале в кубке страны и в первом же раунде Кубка УЕФА.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 1996/1997